

Persone
Icilio Baccich (1879-1945) – politico italiano, fratello di Ipparco e Iti
Ipparco Baccich (1890-1916) – patriota e militare italiano, fratello di Icilio e Iti
Iti Baccich (1892-1954) – politico e dirigente sportivo italiano, fratello di Icilio e Ipparco

Altro
Ipparco Baccich – incrociatore ausiliario della Regia Marina